Dominique Gauchet (1853–1931), französischer Admiral
 Marcel Gauchet (* 1946), französischer Historiker